16-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 10 клубами с 21 апреля по 17 ноября 2007 года. Чемпионом в 4-й раз подряд стал нарынский «Дордой-Динамо», кантская «Абдыш-Ата» 2-й год кряду была серебряным призером, 3-е место также в 4-й раз подряд занял «Жаштык-Ак-Алтын» из Кара-Суу.

Участники 
В чемпионате стартовали 10 команд, игравших между собой в 4 круга. Из числа участников прошлого сезона, Высшую лигу покинули фарм-клуб «Дордой-Динамо» — бишкекский «Мурас-Спорт» и юношеская сборная Кыргызстана, а также 4 команды с юга страны — «Шахтёр» (Кызыл-Кия), «Ак-Бура» (Ош), «Динамо» (Араван) и «Достук» (Узген).

Дебютантами сезона стали 5 клубов: столичный «Авиатор»-ААЛ, считавшийся продолжателем традиций «Алги»/СКА-ПВО/СКА-«Шоро», 2 представителя юга страны — «Локомотив» (Джалал-Абад) и «Нефтчи» (Кочкор-Ата) и 2 молодёжные команды из Канта — «Абдыш-Ата»-ФШМ и «Кант-77».

«Авиатор» собрал достаточно сильный состав и имел амбиции на чемпионский титул, однако в середине чемпионата он снялся с турнира из-за финансовых проблем. Так как команда не провела 50% матчей, то результаты игр с её участием были аннулированы.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч (9 голов): 08.07.2007 Шер — Жаштык-Ак-Алтын 4:5 ; 25.09.2007 Алай — Кант-77 8:1

Самая крупная победа: 25.09.2007 Алай — Кант-77 8:1 ; 09.09.2007 Абдыш-Ата-ФШМ — Дордой-Динамо 0:7

Самая крупная победа на выезде: 09.09.2007 Абдыш-Ата-ФШМ — Дордой-Динамо 0:7

Хет-трики

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

2007
Футбол в Азии в 2007 году
Спорт в Киргизии в 2007 году